Eveline – variante del nome proprio di persona Evelina. Il diminutivo di Evelin è Elin e significa "nocciola, cioè "il frutto della saggezza". 
Eveline – gruppo musicale
Eveline – racconto di James Joyce
Eveline – township della Contea di Charlevoix, Michigan (Stati Uniti d'America)